Die Maffei-Gruppe, Maffei-1-Gruppe oder IC-342/Maffei-Gruppe oder auch LGG 104 ist mit einer Entfernung von rund 10 Millionen Lichtjahren die der Lokalen Gruppe nächstgelegene Galaxiengruppe. 

Ihre hellsten Mitglieder sind Maffei 1, eine elliptische Riesengalaxie oder linsenförmige Galaxie im Sternbild Kassiopeia, und IC 342, eine Spiralgalaxie vom Typ SAB(rs)cd im Sternbild Giraffe. Die Galaxie Maffei 2 wird inzwischen ebenfalls zu ihr gezählt. Insgesamt werden der Gruppe derzeit 24 Mitglieder zugerechnet. Die Galaxien Maffei 1 und Maffei 2 liegen in der von der Milchstraße verdeckten Zone und wurden erst 1968 durch Auswertung von Infrarotaufnahmen von dem italienischen Astronomen Paolo Maffei entdeckt.

Mitglieder

Karte

Siehe auch 
 Struktur des Kosmos
 Position der Erde im Universum
 Lokale Gruppe
 M81-Gruppe
 M83-Gruppe
 Sculptor-Gruppe
 Canes-Venatici-I-Gruppe

Weblinks 
 Atlas of the universe: The Maffei Group

Einzelnachweise 

Galaxienhaufen
Giraffe (Sternbild)
Kassiopeia (Sternbild)